Scudéry ist der Familienname folgender Personen: 

 Georges de Scudéry (1601–1667), französischer Schriftsteller
 Madeleine de Scudéry (1607–1701), französische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Scuderi